Okuda ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Okuda (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Aki Okuda (* 1992), japanischer Bürgeraktivist
 Daijirō Okuda (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Eiji Okuda (* 1950), japanischer Schauspieler und Regisseur
 Okuda Eisen (1753–1811), japanischer Töpfer
 Okuda Gensō (1912–2003), japanischer Maler
 Hayato Okuda (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Hideo Okuda (* 1959), japanischer Autor
 Hiroki Okuda (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Okuda (* 1932), japanischer Manager, Vorstandsvorsitzender von Toyota 1999–2006
 Jun Okuda (* 1957), japanischer Chemiker
 Keisuke Okuda (* 1996), japanischer Zehnkämpfer
 Kōya Okuda (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Michael Okuda, amerikanischer Grafikdesigner und Chefdesigner von Star Trek
 Rieko Okuda (* ≈1990), japanische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Sayume Okuda (* 1936), japanische Kunstgewerblerin
 Tatsurō Okuda (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Toyozo Okuda (1908–1983), japanischer Astronom und Geophysiker
 Yudai Okuda (* 1997), japanischer Fußballspieler

Okuda steht außerdem für:

 (6838) Okuda, ein Asteroid des Hauptgürtels
 OKUDA, das Pseudonym eines spanischen Streetart-Künstlers (* 1980, eigentlich Oscar San Miguel)